Cheshirecat steht für:

 eine Figur aus dem Roman Alice im Wunderland, siehe Cheshire Cat
 einen nach dieser Figur benannten Asteroiden, (6042) Cheshirecat